

Albania 
 Chiesa di San Francesco – a Scutari in Albania

Colombia 
 Chiesa di San Francesco – Bogotà

Croazia 
 Chiesa di San Francesco – Pola

Ecuador 
 Chiesa di San Francesco – a Quito

Guatemala
 Chiesa di San Francesco – Antigua

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Francesco – Atri
 Chiesa di San Francesco – Avezzano
 Chiesa di San Francesco – Castelvecchio Subequo
 Chiesa di San Francesco – Celano
 Chiesa di San Francesco – Città Sant'Angelo
 Chiesa di San Francesco – Chieti 
 Chiesa di San Francesco – Guardiagrele
 Chiesa di San Francesco – L'Aquila
 Chiesa di San Francesco – a Lanciano
 Chiesa di San Francesco – Loreto Aprutino
 Chiesa di San Francesco – Popoli

Calabria 
 Chiesa di San Francesco – Stilo

Campania 
 Chiesa di San Francesco – Maiori
 Chiesa di San Francesco – a Ravello
 Chiesa di San Francesco – a Teggiano
 Chiesa di San Francesco dei Cocchieri – Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Bardi
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Correggio
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Faenza
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Ferrara
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Forlì
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Mirandola
 Chiesa di San Francesco – chiesa di Modena
 Chiesa di San Francesco del Prato – chiesa di Parma
 Chiesa dell'Immacolata Concezione e di San Francesco – chiesa di Reggio nell'Emilia
 Ex-Chiesa di San Francesco – chiesa di Rimini

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Francesco – Branco, frazione di Tavagnacco 
 Chiesa di San Francesco – Cividale del Friuli
 Chiesa di San Francesco – Udine

Lazio 
 Chiesa di San Francesco – Alatri
 Chiesa di San Francesco – Fondi
 Chiesa di San Francesco – Rieti
 Chiesa di San Francesco – a Sutri

Liguria 
 Chiesa di San Francesco – Chiavari
 Chiesa di San Francesco alla Chiappetta – Bolzaneto, quartiere di Genova 
 Chiesa di San Francesco d'Albaro – Albaro, quartiere di Genova
 Chiesa di San Francesco – a Finale Ligure
 Chiesa di San Francesco – a Lerici
 Chiesa di San Francesco – a Monterosso al Mare
 Chiesa di San Francesco – Rapallo
 Chiesa di San Francesco – a Sarzana
 Chiesa di San Francesco – a Tribogna
 Chiesa di San Francesco – a Vernazza

Lombardia 
 Chiesa di San Francesco – a Crema, ora scomparsa
 Chiesa di San Francesco – a Bozzolo
 Chiesa di San Francesco – Brescia
 Chiesa di San Francesco – Gallarate
 Chiesa di San Francesco – Lodi
 Chiesa di San Francesco – Mantova
 Chiesa di San Francesco – a Pavia
 Chiesa di San Francesco – a Pozzuolo Martesana
 Chiesa di San Francesco – a Saronno
 Chiesa di San Francesco – a Vigevano
 Chiesa di San Francesco -  Oreno frazione di Vimercate

Marche 
 Chiesa di San Francesco ad Alto – Ancona
 Chiesa di San Francesco alle Scale – Ancona
 Chiesa di San Francesco – Ascoli Piceno
 Chiesa di San Francesco – Cagli
 Chiesa di San Francesco – a Civitanova Marche
 Chiesa di San Francesco – a Corridonia
 Chiesa di San Francesco – a Fano
 Chiesa di San Francesco – a Fermo
 Chiesa di San Francesco – a Filottrano
 Chiesa di San Francesco – Mercatello sul Metauro
 Chiesa di San Francesco – Montecarotto
 Chiesa di San Francesco – a Montefiore dell'Aso
 Chiesa di San Francesco – a Montelupone
 Chiesa di San Francesco – a San Ginesio
 Chiesa di San Francesco – a Sarnano

Molise 
 Chiesa di San Francesco – ad Agnone

Piemonte 
 Chiesa di San Francesco – a Cassine
 chiesa di San Francesco – Rivarolo Canavese

Puglia 
 Chiesa di San Francesco – a Trani

Sardegna 
 Chiesa di San Francesco – ad Alà dei Sardi
 Chiesa di San Francesco – Alghero
 Chiesa di San Francesco – Badesi
 Chiesa di San Francesco d'Assisi – Cagliari
 Chiesa di San Francesco – Galtellì
 Chiesa di San Francesco – Iglesias
 Chiesa di San Francesco – Oristano
 Chiesa di San Francesco – Ozieri
 Chiesa di San Francesco – a Tempio Pausania

Sicilia 
 Chiesa di San Francesco – a Biancavilla
 Chiesa di San Francesco – Castelbuono
 Chiesa di San Francesco – a Mazara del Vallo
 Chiesa di San Francesco – a Naro

Toscana 
 Chiesa di San Francesco – Asciano
 Chiesa di San Francesco – Barga
 Chiesa di San Francesco – Borgo a Mozzano
 Chiesa di San Francesco – a Buti
 Chiesa di San Francesco – Carrara
 Chiesa di San Francesco – a Castelfiorentino
 Chiesa di San Francesco – Castiglion Fiorentino
 Chiesa di San Francesco – a Chiusi
 Chiesa di San Francesco – Cortona
 Chiesa di San Francesco – Fiesole
 Chiesa di San Francesco – Firenze 
 Chiesa di San Francesco – Foiano della Chiana
 Chiesa di San Francesco – Grosseto 
 Chiesa di San Francesco – Lucca 
 Chiesa di San Francesco – Lucignano
 Chiesa di San Francesco – Massa Marittima
 Chiesa di San Francesco – Montalcino
 Chiesa di San Francesco – Montieri
 Chiesa di San Francesco – Pelago
Chiesa di San Francesco – Pescia
 Chiesa di San Francesco – Piancastagnaio
 Chiesa di San Francesco – Pienza
 Chiesa di San Francesco – Pietrasanta
 Chiesa di San Francesco – Pisa 
 Chiesa di San Francesco – Pistoia
 Chiesa di San Francesco – Pitigliano
 Chiesa di San Francesco a Bonistallo – Poggio a Caiano
 Chiesa di San Francesco – Pontremoli
 Chiesa di San Francesco – Prato
 Chiesa di San Francesco – San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di San Francesco – San Gimignano
 Chiesa di San Francesco – San Miniato
 Chiesa di San Francesco – Sansepolcro
 Chiesa di San Francesco – Sarteano
 Chiesa di San Francesco – Villafranca in Lunigiana
 Chiesa di San Francesco – a Volterra

Umbria 
 Chiesa di San Francesco – a Cascia
 Chiesa di San Francesco – a Città di Castello
 Chiesa di San Francesco – a Deruta
 Chiesa di San Francesco – a Gualdo Tadino
 Chiesa di San Francesco – Gubbio
 Chiesa di San Francesco – a Montone
 Chiesa di San Francesco – Narni
 Chiesa di San Francesco – a Nocera Umbra
 Chiesa di San Francesco – Orvieto
 Chiesa di San Francesco al Prato – Perugia
 Chiesa di San Francesco – a Terni

Veneto 
 Chiesa di San Francesco – Chioggia
 Chiesa di San Francesco – Lendinara, già chiesa di Sant'Agata
 Chiesa di San Francesco – Schio
 Chiesa di San Francesco – Treviso

Portogallo 
 Chiesa di San Francesco – a Porto in Portogallo

San Marino 
 Chiesa di San Francesco – Città di San Marino

Slovenia 
 Chiesa di San Francesco – Pirano

Spagna 
 Chiesa di San Francesco – Betanzos

Pagine correlate
Basilica di San Francesco (disambigua)
Chiesa di San Francesco d'Assisi
Chiesa di San Francesco Grande
Convento di San Francesco
Chiesa e convento di San Francesco
Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata